Примеро де Мајо има више значења:

 Примеро де Мајо (Ескобедо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Примеро де Мајо, Алгорта (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Примеро де Мајо (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Примеро де Мајо (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Примеро де Мајо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Примеро де Мајо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Примеро де Мајо, Сан Франсиско (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Примеро де Мајо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Примеро де Мајо, Ел Кемадо (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Примеро де Мајо, Чупадерос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Примеро де Мајо (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Примеро де Мајо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Примеро де Мајо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Примеро де Мајо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Примеро де Мајо, Кампо 77 (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Примеро де Мајо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Примеро де Мајо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Примеро де Мајо, Франсиско Мајорга Рубио (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Примеро де Мајо (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Примеро де Мајо (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Примеро де Мајо (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Примеро де Мајо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Примеро де Мајо, Лос Мангос (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Примеро де Мајо (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Примеро де Мајо, Ел Рефухио (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Примеро де Мајо, Сан Хуан де Улуа (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику